Кубок Кремля 2019 в мужском одиночном разряде — 30-й розыгрыш профессионального теннисного турнира Кубок Кремля среди мужчин, проводящегося в столице России городе Москва на закрытых хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки соревнований состоялись с 14 по 20 октября 2019 года.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 7 октября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Ален Авидзба
  Евгений Донской
  Алибек Качмазов

2. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Артём Дубривный
  Дамир Джумхур
  Егор Герасимов
  Лукаш Росол

3. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в квалификации 
  Никола Милоевич

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
Официальный сайт

Россия
Теннис
Октябрь 2019 года